Snellen kan syfta på

 Samuel Constantinus Snellen van Vollenhoven (1816–1880), nederländsk insektsforskare
 Hermann Snellen (1834–1908), nederländsk ögonläkare
 Pieter Cornelius Tobias Snellen (1832–1911), nederländsk insektsforskare